Löblein ist der Familienname der folgenden Personen:

 Georg Löblein (1893–1926), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Löblein (1897–1946), deutscher Politiker